Graffiti Bridge (album)
 Graffiti Bridge (film)

Zobacz też